Wijaya ist der Familienname folgender Personen:

 Candra Wijaya (* 1975), indonesischer Badmintonspieler
 Hendra Wijaya (* 1985), singapurischer Badmintonspieler
 Indra Wijaya (* 1974), singapurischer Badmintonspieler
 Raden Wijaya, javanischer Herrscher
 Rendra Wijaya (* 1984), indonesischer Badmintonspieler
 Rudy Wijaya (* 1972), indonesischer Badmintonspieler